Aleksandar Rašić – ex cestista serbo
 Mario Rašić – calciatore croata
 Milan Rašić – pallavolista serbo
 Milena Rašić – pallavolista serba
 Ralé Rašić – ex allenatore di calcio ed ex calciatore jugoslavo naturalizzato australiano